José Gabriel Severino (nacido el 1 de abril de 1974), más conocido por su nombre artístico El Jeffrey, es un cantante de merengue de República Dominicana. Uno de sus principales álbumes es "Mi Vida". El Jeffrey se convirtió por primera vez en un nombre familiar con el grupo de merengue de los años 80 La Artillería.

Carrera musical 
Con cerca de 35 años de carrera musical, es uno de los merengueros más trascendentes de República Dominicana. El Jeffrey se convirtió por primera vez en un nombre familiar con el grupo de merengue de los 80 "La Artilleria" junto con Nelson Gil, Joan Minaya y "La Rubia" Jaqueline. Con La Artillería grabó los grandes éxitos "Soy yo" y "Otra noche". Su canción "Palabritas" ingresó a la lista Billboard Tropical Airplay en el puesto 33 en 2006.

En 2019 interpretó su primera canción cristiana junto a Luigui López, con la producción musical de Josué Guzmán. En entrevista con Alofoke Radio Show, Santiago Matías le preguntó por la cicatriz que tenía en la frente, por lo que explicó lo sucedido, que según dice, fue algo sobrenatural. En 2021 lanzó "Que pena", con el que anunció que preparaba su disco musical titulado "Mi Regreso".

Discografía 

 Por Qué Te Siento Aquí (1994)

 popurrí
 mi hijo
 En Tu Pelo
 Ven a mi Mesa
 niña
 Esta Locura
 pecado ti
 por tu boca
 Lágrimas de Sangre
 Déjar de Llorar

 Jeffrey para el Mundo (1998)

 Un Mal Necesario
 Mi Mundo Está Vacío
 Quieres Ser Mi Amante
 Estoy Muy Solo
 y por tanto
 Yo de Aquí No Me Voy
 No Lastimes Más
 Abrázame
 mujer infiel
 Me Muero Por Eso

 Mi Tierra (2004)

 mi tierra
 Pobre diablo
 Debo Hacerlo
 la noche
 La Mamila
 Cuando Seas Mia
 Cuéntale a Él
 Ni el Odio Ni la Mentira
 Sé que fallé
 Mala pata
 Palabritas
 Se Me Va la Vida
 Quiéreme

 No Te Puedo Perdonar (2004)

 Luisa María
 Te Veo Venir Soledad
 No Te Puedo Perdonar
 Nunca Voy a Olvidarte
 Ajena
 Se Me Va la Vida
 Sin Dados Nada
 Usted Se Me Llevó la Vida
 Falso Amor
 Eso Eres Tu

 Mi vida (2005)

 mi vida
 Cada Quien Su Camino
 O Me Quieres o Me Dejas
 Mi Quisqueya
 El Cigarrillo
 Jeffrey Acabó Con To'
 morir de amor
 Ay la gente
 Esta Es La Primera Vez
 Ni el Odio Ni la Mentira
 
 Sufriendo de a Duro
 La Mujer Que Nos Gusta (feat. Johnny Ventura )
 Tu Secreto (hazaña. Papá Sánchez )
 Romántico
 

 Yo Soy Merengue (2011)

 Dos Locos Amantes
 Excúseme el Pedido
 Pedazo de cartón
 Insensible a Ti
 Mujeres
 loco de amor
 por amor
 Búscate un Hombre
 No Te Puedo Perdonar
 niña marisol
 Él no te ama
 Voy a Ser Grande
 Ayer y Hoy
 Por Amor (hazaña. Rafael Solano y Niní Cáffaro (Balada)

Referencias

Enlaces externos 
 El Jeffrey en Myspace

Músicos de merengue
Músicos de bachata
Cantantes de la República Dominicana